Брон може да се односи на:

 Брон (Приморје), насељено место у Француској, у департману Приморје
 Брон (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона
 Брон ГП, тим у такмичењу Формуле 1

Особе 
 Рос Брон, је британски аутоинжењер и власник формула 1 тима Брон ГП
 Дилан Брон, тунишански фудбалер